Lützow kan syftya på:

 Lützow, Tyskland – en kommun i distriktet Nordwestmecklenburg i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland
 37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Lützow – en kavalleridivision i Waffen-SS uppkallad efter Adolf von Lützow
 Lützow-Holmbukta – en vik i Antarktis
 Kampfgeschwader Lützow – en tysk film från 1941

Personer
 Barthold Velentin von Lützow (1643–1700), tysk överstelöjtnant i dansk tjänst
 Barthold Heinrich von Lützow (1654–1729), dansk-norsk militär av tyskt ursprung
 Günther Lützow (1912–1945), tysk stridspilot under andra världskriget och flygaress
 Johan Friedrich Lützow (1651–1675), tysk överstelöjtnant i dansk tjänst
 Karl von Lützow (1832–1897), tysk konsthistoriker
 Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow (1782–1834), preussisk generallöjtnant
 Ludwig von Lützow (1793–1872), politiker från Mecklenburg
 Ole Lützow-Holm (1954–), en norsk musiker och tonsättare

Se även
 Lützow (fartyg)